IIHF:s världsrankinglista är ett rankningsystem för landslag i ishockey. Rankingen för herrar baseras på den senaste olympiska ishockeyturneringen samt de fyra senaste världsmästerskapen. Damernas ranking baserar sig på den senaste olympiska ishockeyturneringen samt de tre senaste världsmästerskapen eftersom damerna inte spelar VM samma år som OS avgörs. Rankingen sammanställs av internationella ishockeyförbundet, IIHF.

Herrarnas ranking 2013
Baserar sig på resultaten från OS 2010 samt VM 2010, 2011, 2012 och 2013.

Damernas ranking 2013
Baserar sig på resultaten från OS 2010 samt VM 2011, 2012 och 2013.

Externa länkar
 2013 Men's world ranking
 2013 Women's world ranking

IIHF:s världsrankinglista